Jacques Patarin, né en 1965, est un cryptologue français, ancien élève de l’École Centrale (promotion 1987) et actuellement professeur à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Thèmes de recherche 
Jacques Patarin travaille à la fois aux problèmes liés à la cryptographie asymétrique et à ceux issus de la cryptographie symétrique. Il travaille également à la fois en cryptanalyse et à la construction de nouveaux algorithmes cryptographiques.

En cryptographie asymétrique, il publie en 1995 une attaque sur le schéma de cryptographie multivariée de Matsumoto-Imai (Crypto’95). Cette attaque peut être vue comme le premier exemple de ce qui deviendra de la cryptanalyse algébrique. Puis il propose plusieurs schémas nouveaux de cryptographie multivariée, comme Hidden Field Equation et Isomorphism of Polynomials en 1996 (Eurocrypt'96) ou  avec Louis Goubin et Aviad Kipnis en 1999 (Eurocrypt'99).

En cryptographie symétrique, il est l'auteur avec Henri Gilbert et Côme Berbain de l'algorithme de génération d'aléas  basé sur le problème MQ (Multivariate Quadratique), réputé NP-Complet, qui consiste à résoudre un système d'équations de degré total 2 en de multiples variables. 

Il est également l'auteur de la technique de preuve de sécurité nommée « méthode des coefficients H » (SAC 2008) qui est devenue une technique classique de preuve de sécurité des schémas symétriques face aux attaques génériques. 

Avec Louis Goubin, il publie en 1999 la "méthode de duplication des variables" qui sert à sécuriser les cartes à puces face aux attaques DPA (Differential Power Analysis), (CHES'99). Il est aussi l'auteur d'un « paradoxe sur les paris groupés » présenté par Jean-Paul Delahaye dans la revue Pour la Science.

En cryptographie historique, il a, avec Valérie Nachef, décrypté certaines lettres codées de la reine Marie-Antoinette.

Il a travaillé sur le manuscrit de Voynich.

Jacques Patarin est également un des auteurs de la preuve de l'équivalence entre le modèle de l'Oracle Aléatoire et le modèle de chiffrement idéal (cf ). C'était un problème ouvert célèbre en cryptographie avant 2008. (La preuve de  complète, corrige un problème de ).

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 
 
 
 Pour la Science, article sur Marie-Antoinette
 

Cryptologue français
Naissance en 1965
Mathématicien français du XXe siècle
Mathématicien français du XXIe siècle